szyna – profil metalowy o przekroju dwuteownika lub zbliżonym
 szyna – w medycynie

Zobacz też 
Mechanika i energetyka:
 Szyna DIN – standard (EN 50022, BS 5584) szyny montażowej do montażu modułowej aparatury elektrycznej
 trzecia szyna – forma zasilania dolnego pociągów elektrycznych
 szynoprzewód – element przewodzący elektrycznie do przekazywania prądu o dużej wartości
 szyna wyrównawcza – szyna łącząca urządzenie piorunochronne z urządzeniami w budynku

Informatyka i automatyka:
 szyna sterująca – połączenie między jednostką centralną i pamięcią oraz układem wejścia-wyjścia
 szyna adresowa – połączenie między jednostką centralną i pamięcią
 szyna danych – część magistrali odpowiedzialna za transmisję właściwych danych